OHL ou Ohl fait notamment référence à :

Sigle 
 Ligue de hockey de l'Ontario, une ligue de hockey sur glace canadienne ;
 , le commandement suprême de l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale ;
 Obrascón Huarte Lain, une entreprise de BTP espagnole ;
 Oud-Heverlee Louvain, un club de football belge localisé à Louvain.

Patronyme 

 Don Ohl (1936-), joueur américain de basket-ball.
 Michel Ohl (1946-2014), écrivain français.
 Jean-Pierre Ohl (1959-), écrivain français.

Musique 
 OHL, groupe de punk rock allemand, fondé en 1980.